Лебяжьевский сельсовет — название административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

 Лебяжьевский сельсовет — Амурская область, Серышевский район.
 Лебяжьевский сельсовет — Тамбовская область, Уваровский район, упразднён.